Rune Gustafsson – atleta svedese
 Rune Gustafsson – chitarrista svedese